Самоде́д — посёлок (в 1927—2013 — посёлок городского типа) в Плесецком районе Архангельской области Российской Федерации. Административный центр МО «Самодедское»

География 
Самодед расположен в 2-х километрах от станции Пермилово Северной железной дороги на линии «Обозерская — Архангельск-Город». Самодед находится в 137 км от Плесецка и в 190 км от Архангельска. По территории посёлка протекает река Ваймуга.

История 
Посёлок Самодед возник благодаря строительству в 1925 году лесопильного завода Пермиловского леспромхоза в районе железнодорожного разъезда на 493 версте Северной железной дороги. Название получил по имени участника Гражданской войны, военного комиссара Григория Ивановича Самодеда, уроженца Черниговской губернии. В 1919 году Григорий Самодед участвовал в защите станции Плесецкой от англо-американских интервентов.

В годы Великой Отечественной войны посёлок активно участвовал в обеспечении Красной Армии обмундированием и продовольствием, оказывал помощь семьям фронтовиков, занимался размещением эвакуированных жителей.

В 2013 году рабочий посёлок Самодед был преобразован в сельский населённый пункт, а Самодедское городское поселение — в Самодедское сельское поселение.

Население

Экономика 
В 1929 году основу экономики посёлка составляла лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. В 1940 году, кроме лесоперерабатывающих предприятий, на территории Самодедовского Совета работали Пермиловский совхоз, а также промышленная артель «Восход». В артель входили портновская и сапожная мастерская, мастерские по изготовлению спичек, саней, лопат, надомники занимались переработкой ваты и вязанием из неё рукавиц.

В 1983—1989 годах на территории поселка, кроме промышленных предприятий, работали Пермиловское ПТУ № 13, лесничество, железнодорожная станция Пермилово, служба быта, школа, больница.

В 1990-е годы лесопункт в посёлке был ликвидирован по причине его нерентабельности.

В настоящее время функционируют пекарня, ФАП, средняя школа, почта, несколько магазинов.

Культура 
В посёлке есть клуб (в аварийном состоянии) и парк. Проводятся культурно-массовые мероприятия при поддержке жителей соседних населённых пунктов.

С 1977 по 2018 год в поселке проживал архитектор Денис Васильевич Кузнецов.

06 октября 2012 г. в поселке установили памятник В.И. Ленину.

09 сентября 2021 г. в поселке отремонтировали мемориал-памятника участникам ВОВ с установкой вечного огня.

Литература 
 Пирагов Ю. И. Конец XX века, Самодед впотьмах // Правда Севера. 1999. 5 марта. С. 6.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт Самодедской Средней Школы
 
 База данных «Территориальное устройство России»
 Подчинённые пункты Плесецкого района (Самодедовский рабочий поселок) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Там жить нельзя: ошибки пришлого населения на примере поселка Самодед
 Людмила Асютченко. Самодед: радость и беды // Правда Севера. 2004. 18 марта. С. 6-7.

Карты 
 Самодед на карте Wikimapia
 Пермилово (Самодед. Публичная кадастровая карта)

Населённые пункты Плесецкого района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области